Draco kan syfta på

 Draco – en lång och smal stjärnbild mellan Stora och Lilla björnen, se Draken (stjärnbild)
 Draco  – ett ödlesläkte i familjen agamer bland kräldjuren, se Flygdrakar
 Draco Racing – ett motorsportstall
 Draco – ett läkemedelsföretag i Astra Zenecakoncernen
 Draco – en raketmotor utvecklad av Spacex
 Draco Malfoy – en fiktiv figur i Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling

Se ven
 Drakon – en grekisk lagstiftare, aktiv i Aten på 600-talet f.Kr.